Врио́нис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Врионис, Герасимос (в монашестве Алексий; род. 1944) — митрополит Элладской православной церкви.
  (1928—2019) — американский историк.